Ча́лых — русская фамилия.

Известные носители 
 Чалых, Елена Валерьевна (род. 1974) — советская, российская и азербайджанская трековая и шоссейная велогонщица.
 Чалых, Михаил Викторович (род. 1983) — российский кикбоксер.

Примечания